Az alábbi lista a magyar női labdarúgó-válogatottban szerepelt játékosokat sorolja fel mérkőzésszám szerinti sorrendben.

A lista adatai a 2013. október 31-i Magyarország–Bulgária mérkőzéssel (219-es) zárulnak.

Élmezőny

30 és 49 közötti válogatottak

20 és 29 közötti válogatottak

10 és 19 közötti válogatottak

Öt és kilenc közötti válogatottak

Négyszeres válogatottak

Háromszoros válogatottak

Kétszeres válogatottak

Egyszeres válogatottak

Források

 Futball '94, P & L Grafika Kiadó, Budapest, 1995, 354-355. o., ISSN 1217-873X 
 Magyar futballévkönyv '97, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 1998, 198-199. o., 
 Futballévköny 2002, I. Magyar rész, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2003, 398-400 o., ISSN 1585-2172
 Futballévköny 2004, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2004, 146. o., ISSN 1585-2172
 Futballévköny 2005, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2005, 166. o., ISSN 1585-2172
 Futballévköny 2006, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2006, 159. o., ISSN 1585-2172
 Futballévköny 2007, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2007, 146. o., ISSN 1585-2172
 Futballévköny 2008, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2008, 132. o., ISSN 1585-2172

Magyar női labdarúgás
Labdarúgó-válogatottakkal kapcsolatos listák